Русла́н Влади́мирович Ме́зенцев (род. 24 июня 1981 года в Кировограде) — украинский гимнаст, призёр Олимпийских игр 2000 года, Заслуженный мастер спорта Украины (2000).

Биография 
В 1986 году под руководством заслуженного тренера Украины А. Л. Яровинского начал заниматься спортивной гимнастикой в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва «Надежда». Окончил факультет физического воспитания Луганского государственного педагогического института по специальности «Педагогика и методика среднего образования. Физическое воспитание». Тренировался в спортивном обществе «Динамо» у Анатолия Шемякина.. В 1997 году зачислен в сборную команду Украины.

Победитель Кубка мира среди кадетов в трёх видах программы личного первенства на снарядах (Париж, 1997), серебряный призёр международного турнира «Звёзды мира» в упражнениях на брусьях (Москва); бронзовый призёр Всемирных юношеских игр (Москва, 1998); победитель международного турнира «Звёзды мира» в упражнениях на коне (Москва, 1999); победитель Всемирных летних спортивных игр в командных соревнованиях (Москва, 1999); серебряный призёр в командных соревнованиях на XXVII летних Олимпийских играх (Сидней, 2000); бронзовая медаль чемпионата мира в командных соревнованиях (Гент, Бельгия, 2001); золото чемпионата Украины в многоборье; седьмое место на XXVIII летних Олимпийских играх (Афины, 2004).

Награждён орденом «За заслуги» III степени (2000).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Олимпийское досье 
 Биография на сайте oblast.kr.ua

Гимнасты Украины
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2000 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2004 года